Ел Ампаро има више значења:

 Ел Ампаро, Ла Пења (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ампаро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ампаро (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ампаро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ампаро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ампаро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ампаро (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ампаро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ампаро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ампаро (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ампаро (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ампаро (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ампаро, Ла Ембокада (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ампаро (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ампаро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ампаро (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику